Le nom de comète Hyakutake peut désigner différentes comètes découvertes par l'astronome amateur japonais Yuji Hyakutake :
 C/1995 Y1 (Hyakutake) ;
 C/1996 B2 (Hyakutake), la grande comète de 1996.